QPR este un acronim de trei litere, al literelor Q, P și R, care se poate referi la

 Queens Park Rangers FC, o echipă dfe fotbal din Anglia;
 Queen + Paul Rodgers, un super-grup muzical al anilor 2004 - 2009
 Queens Park Rangers (Grenada), club de fotbal din Grenada League
 Quality-Price Ratio, în terminologia vinului, o desemnare pentru clasificarea vinurilor

Acronime de trei litere